Това е списък на някои от крепостите в България.

Крепости в България

Източници 

Списъци на места в България